Красные пики

 Красные пики — масть игральных карт, обозначенная неверным цветом; используется для психологических экспериментов (также как «черные черви»).
 «Красные пики» — тайная крестьянская организация в Китае, возникшая из деревенской самообороны (1911—1927).

См. также 
 Пика () — холодное колющее оружие, разновидность длинного копья.

Примечания